A Rise jelentheti a következőket:

Zene
 Rise, Paul Oakenfold és Steve Osborne által használt álnév
 Rise Records, lemezkiadó

Albumok
 Rise (Daryl Braithwaite-album), 1990
 Rise (The Answer-album)
 Rise (Anew Revolution-album), 2008
 Rise (Anoushka Shankar-album), 2005
 Rise (Bad Brains-album)
 Rise (Building 429-album)
 Rise, 2006-os Army of Me-középlemez
 Rise (Gabrielle-album), 1999-album 
 Rise (Herb Alpert-album), 1979
 Rise (Joy Tobing-album), 2005
 Rise (Mike Peters-album), 1998
 Rise (Speed-album), 1998
 Rise (René & Angela-album)
 Rise (Samantha James-album)
 Rise (Skillet-album)
 Rise (Taeyang-album), 2014
 Rise, 1982-es középlemez Boyd Ricetól NON név alatt
 Rise (Katy Perry-dal)
 Rise (The Rasmus-dal)
 Rise (The Rasmus-album), 2022

Földrajz
 Rise (Aust-Agder), falu Norvégiában